Chatichai Choonhavan – politico thailandese
 Kraisak Choonhavan – politico thailandese
 Phin Choonhavan – generale e politico thailandese